Antes bezeichnet:

 Antes (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Antes-Edition, ein Plattenlabel für klassische Musik 
 Antes (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Antes ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Antes (1891–1984), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Brigitte Antes (* 1951), deutsche Komponistin
 Gerd Antes (* 1949), deutscher Mathematiker, Biometriker
 Gregor Antes (* 1939), Schweizer Physiker und Erfinder
 Heinz Antes (* 1941), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Hilde Antes (Hilda Antes; 1929–2016), deutsche Leichtathletin
 Horst Antes (* 1936), deutscher Maler
 Iris Antes (1969–2021), deutsche Biochemikerin 
 Kurt Antes (1906–1942), deutscher Kommunist
 Peter Antes (* 1942), deutscher Religionswissenschaftler
 Wolfgang Antes (* 1944), Baustadtrat in Berlin-Charlottenburg

Siehe auch:
 Anthes